Jinx er et engelsk ord, der kan oversættes med forbandelse. At kaste en "Jinx" (eng. to jinx) på nogen, er at forbande (som i overtro) eller forhekse. En person eller et objekt kan også betragtes som en "Jinx" i betydningen "en der bringer ulykke" ( en ulykkesfugl).

Jinx kan henvise til

I film og tv 
Jinx (film fra 1919), en amerikansk film
Jinxed (film fra 2013), a tv-film
Jinx (TV serie), en britisk tv-serie for børn

I musik 
Jinx (band), et kroatisk pop-funk band
Jinx, et album af  The Jolts
Jinx, et album af Kammerflimmer Kollektief
Jinx (Quarashi album), 2002
Jinx (Rory Gallagher album), 1982
"Jinx", en sang af Green Day fra albummet Nimrod
"The Jinx", en sang af Peter and the Test Tube Babies, 1983

I mode
J!NX, et tøjmærke fra Californien

I fiktion

Li'l Jinx, en figur i Archie Comics
Jinx (DC Comics), en figur i DC comic books
Jinx (G.I. Joe), figur i  G.I. Joe universet
Jinx (Known Space), en figur i Known Space universet
Jinx (Image Comics), en grafisk roman af Brian Michael Bendis
Jinx (roman), af Meg Cabot
Giacinta 'Jinx' Johnson, en figur i James Bond-filmen Die Another Day spillet af Halle Berry
Jinx, en figur i videospillet Darkspore
Jinx, det oprindelige navn for Jerry i tegnefilmen Tom og Jerry
 Jinx, en champion i League of Legends
Jinx (videospil), et videospil til PlayStation

Personer 
Jinx Falkenburg (1919–2003), model og radiovært
Jinx Dawson, sanger i det amerikanske band Coven
Jinxx, guitarist og violinist i det amerikanske rockband Black Veil Brides

The Jinx
The Jinx (roman), af Théophile Gautier
The Jinx (magasin), af Theodore Annemann
The Jinx (album), af The Breetles

Noter